Віллесексе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижа, 50 км на північний схід від Безансона, 23 км на схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 567 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1193,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Віллесексель на сайті французького Національного інституту географії
 Віллесексель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллесексель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллесексель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллесексель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона